Glissen ist:

 ein Ortsteil der Gemeinde Binnen
 ein Ortsteil der Gemeinde Raddestorf